Савонарола — итальянская фамилия.

Носители:
 Савонарола, Джироламо (1452—1498) — итальянский доминиканский священник и глава Флоренции
 Савонарола, Рафаэль (1646—1730) — итальянский географ.

См. также 
 Савонарола (кресло) — вид мебели, раскладной деревянный стул.